Holcomb (Kansas)
Holcomb (New York)
Holcomb (Missouri)